Vrpolje Ljubomir – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Trebinje
 Vrpolje (miasto Knin) – wieś w Chorwacji, w żupanii szybenicko-knińskiej, w mieście Knin
 Vrpolje (miasto Szybenik) – wieś w Chorwacji, w żupanii szybenicko-knińskiej, w mieście Szybenik
 Vrpolje (żupania brodzko-posawska) – wieś w Chorwacji, w żupanii brodzko-posawskiej, w gminie Vrpolje
 Vrpolje – gmina w Chorwacji, w żupanii brodzko-posawskiej
 Vrpolje (żupania splicko-dalmatyńska) – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w mieście Trilj
 Bansko Vrpolje – wieś w Chorwacji, w żupanii sisacko-moslawińskiej, w gminie Dvor